Het Noors kampioenschap schaatsen sprint vrouwen is een jaarlijks verreden schaatstoernooi. Het toernooi wordt meestal als kwalificatietoernooi gebruikt voor het WK Sprint van datzelfde seizoen.

Het kampioenschap werd voor het eerst in 1971 verreden, een jaar later dan het mannentoernooi en het jaar waarin de WK Sprint voor vrouwen het licht zag. Tijdens het toernooi wordt er een sprintvierkamp verreden, op de eerste dag een 500 en 1000 meter en op de tweede dag dezelfde afstanden nogmaals. Tot en met 1986 was de winnaar degene met drie afstandsoverwinningen of met het minste puntentotaal, vanaf 1987 wordt het klassement enkel opgemaakt aan de hand van het puntentotaal en is het aantal afstandsoverwinningen niet van belang voor de eindklassering.

Medaillewinnaars eindklassement 
Het overzicht geeft alle medaillewinnaars sinds 1971, zoals officieel erkend door de Noorse schaatsbond.

Medailleklassement 
Bijgewerkt tot en met kampioenschap van 2019

Locaties 
Bijgewerkt tot en met kampioenschap van 2019

 vrouwen